Lionel Rocheman (1928-2020} est un artiste à la fois  musicien, chanteur, conteur, acteur, écrivain, producteur et animateur de spectacles.
Manuel Rocheman, né à Paris le , est un pianiste de jazz.